Кармайкл () — топонім та похідне від нього прізвище з шотландськими коренями.

Персоналії 
 Кармайкл (прізвище)

Топоніми 
 Кармайкл (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Кармайкл (кратер) () — місячний ударний кратер.

Інше 
 Число Кармайкла — у теорії чисел це складне число n, що задовольняє умову  для всіх цілих b, взаємно простих з n.
 Клан Кармайкл () — один із кланів рівнинної частини Шотландії.